Anne Blaire – ex cestista francese
 Alexandra Blaire Krieger – calciatrice statunitense
 Amelia Rose Blaire – attrice statunitense